Meckel steht für:

 Meckel, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Meckel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Meckel von Hemsbach (1856–1893), deutscher Maler
 Albrecht Meckel (August Albrecht Meckel, Edler von Hemsbach; 1790–1829), deutscher Anatom und Gerichtsmediziner
 Carl Anton Meckel (1875–1938), deutscher Architekt
 Caspar Wilhelm Meckel (1790–1852), deutscher Unternehmer und Kammerfunktionär
 Christoph Meckel (1935–2020), deutscher Schriftsteller und Grafiker
 Eberhard Meckel (1907–1969), deutscher Schriftsteller
 Erich Meckel (1919–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Meckel von Hemsbach (1821–1856), deutscher Anatom
 Jacob Meckel (1842–1906), deutscher Generalmajor
 Johann Friedrich Meckel (der Ältere; Johann Friedrich Meckel von Hemsbach; 1724–1774), deutscher Anatom
 Johann Friedrich Meckel der Jüngere (1781–1833), deutscher Anatom und Embryologe
 Josef Johann Meckel (* 1845), deutscher Lehrer und Abgeordneter
 Lena Meckel (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Meckel (1860–1927), deutscher Maler
 Markus Meckel (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Max Meckel (1847–1910), deutscher Architekt
 Miriam Meckel (* 1967), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755–1803), deutscher Anatom und Chirurg
 Rudolf Meckel (1910–1975), deutscher Politiker (NSDAP)
 Thomas Meckel (* 1981), deutscher Theologe und Kirchenrechtler 
 Wilhelm Meckel (1859–1935), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Meckel-Divertikel, Ausstülpung des Darms
 Meckel-Syndrom, eine Erbkrankheit
 Meckelscher Knorpel, Vorläufer des Unterkieferknochens
 Meckelsche Sammlung, Sammlung anatomischer Präparate